Baethgen ist der Familienname folgender Personen: